EET peut désigner :
 Eastern European Time (en français, heure normale d'Europe de l'Est), une heure qui est en avance de deux heures par rapport au temps universel coordonné ;
 electronic energy transfer (en français, transfert d'énergie entre molécules fluorescentes).